US Open 2007 byl 126. ročníkem posledního grandslamového turnaje tenisové sezóny. Odehrával se na dvorcích Národního tenisového centra Billie Jean Kingové ve Flushing Meadow (New York, USA), jakožto Mezinárodní tenisové mistrovství USA. Pro tento rok v období mezi 27. srpnem a 9. zářím 2007.

Obhájci vítězství byli ve dvouhrách Švýcar Roger Federer (vítěz posledních tří ročníků) a Ruska Maria Šarapovová.

Vítězové 
Švýcar Roger Federer získal celkem 12. grandslamový titul, na US Open zvítězil počtvrté za sebou.

V ženské dvouhře zvítězila Belgičanka Justine Heninová, která tak získala celkově 7. grandslamový titul, na US Open zvítězila podruhé (předchozí vítězství US Open 2003).

V mužské čtyřhře získal titul švédsko-rakouský pár Simon Aspelin a Julian Knowle. Pro oba to byl první grandslamový titul.

Ženskou čtyřhru vyhrály Nathalie Dechyová a Dinara Safinová. Nathalie Dechyová titul obhájila, když v minulém roce s partnerkou Věrou Zvonarevovou porazily právě Dinaru Safinovou, která hrála s Katarinou Srebotnikovou.

Ve smíšené čtyřhře vyhrála běloruská dvojice Max Mirnyj a Viktoria Azarenková. Pro Mirného to byl druhý titul na US Open (poprvé v roce 1998 se Serenou Williamsovou), Azarenková zvítězila poprvé.

Výsledky českých tenistů

Muži

Ženy

Senioři

Dvouhra mužů 

{{Pavouk 8-5
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Roger Federer
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4= 
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Andy Roddick
| RD1-score2-1=65
| RD1-score2-2=64
| RD1-score2-3=2
| RD1-score2-4= 
| RD1-score2-5= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Nikolaj Davyděnko
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4= 
| RD1-score3-5= 
| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Tommy Haas
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=4
| RD1-score4-4= 
| RD1-score4-5= 

| RD1-seed5=17
| RD1-team5= Carlos Moyà
| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=67
| RD1-score5-3=1
| RD1-score5-4= 
| RD1-score5-5= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Novak Đoković
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4= 
| RD1-score6-5= 

| RD1-seed7=20
| RD1-team7= Juan Ignacio Chela
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3=5
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=15
| RD1-team8= David Ferrer
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=7
| RD1-score8-4= 
| RD1-score8-5= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Roger Federer
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=7
| RD2-score1-4= 
| RD2-score1-5= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Nikolaj Davyděnko
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3=5
| RD2-score2-4= 
| RD2-score2-5= 

| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Novak Đoković
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4= 
| RD2-score3-5= 
| RD2-seed4=15
| RD2-team4= David Ferrer
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3=3
| RD2-score4-4= 
| RD2-score4-5= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Roger Federer
| RD3-score1-1=7
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4= 
| RD3-score1-5= 
| RD3-seed2=3
| RD3-team2= Novak Đoković
| RD3-score2-1=64
| RD3-score2-2=62
| RD3-score2-3=4
| RD3-score2-4= 
| RD3-score2-5= 
}}

 Dvouhra žen 

 Čtyřhra mužů 

 Junioři 
 Dvouhra juniorů 

 Čtyřhra juniorů 

 Vozíčkáři 
 Mužská dvouhra 
 Shingo Kunieda –  Robin Ammerlaan, 6-2, 6-2

 Ženská dvouhra 
 Esther Vergeerová –  Florence Gravellierová, 6-3, 6-1

 Mužská čtyřhra 
 Shingo Kunieda /  Satoshi Saida –  Robin Ammerlaan /  Michael Jeremiasz, 6-3, 6-2

 Ženská čtyřhra 
 Jiske Griffioenová /  Esther Vergeerová''' –  Korie Homanová /  Sharon Walravenová, 6-1, 6-1

Externí odkazy 
 
  Oficiální web turnaje